Toponímia:
 Alva (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Alva (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Alva (Wyoming), localitat estatunidenca a l'estat de Wyoming
 Biografies:
 Alva Myrdal (Uppsala, 1902 - Estocolm, 1986), política i escriptora sueca 
 Luigi Alva (Lima, 1927), cantant de la corda de tenor
 Walter Alva Alva (Cajamarca, 1951), arqueòleg peruà 
 Felipe Pinglo Alva (Lima, 1899-1936), cantautor peruà 
 Thomas Alva Edison (1847 – 1931), inventor i home de negocis estatunidenc
 Miscel·lània: Alva o dinastia Alupa, dinastia de la costa de la actual Karnataka vers 200-450